Жа:

 Жа — буква маньчжурской письменности.
 Жа — 21-я буква тибетского алфавита.